Rathaus Braunschweig steht für folgende Rathäuser:

 Braunschweiger Rathaus
 Altstadtrathaus (Braunschweig)
 Neustadtrathaus (Braunschweig)